Jacques Pradel est un nom notamment porté par :
 Jacques Pradel (né en 1947), journaliste et animateur de radio et télévision français ;
 Jacques Pradel (1948-2021), dit Rita Brantalou, dessinateur, comédien et rockeur français du groupe « Au bonheur des dames ».